Altaist bezeichnet:

 einen Gelehrten der Altaistik
 Altaist (Gemeinde Ried), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Burg Altaist

Siehe auch:
 Aist